

Antropologia 
 Kalé  – gruppo etnico
 Kale del Galles – gruppo rom dell'omonima regione britannica

Geografia 
Russia
 Chufut-Kale – città-fortezza della Crimea
 Turchia
 Kale – vecchio nome di Demre, città della provincia di Adalia
 Kale – capoluogo del distretto di Kale, in provincia di Denizli
 Kale – capoluogo del distretto di Kale, in provincia di Malatya

Persone 
 Jim Kale (1943) – cantautore e musicista canadese
 Jonathan Kalé (1985) – ex cestista statunitense naturalizzato ivoriano
 Karsh Kale (1974) – compositore e musicista statunitense di origini indiane

Altro 
 Kale – personaggio della serie televisiva Dragon Ball Super